Понтоток (округ, Міссісіпі) 
 Понтоток (округ, Оклахома)